Вайлер-ла-Тур (комуна) Вайлер-ла-Тур (люксемб. Weiler zum Tuerm, фр. Weiler-la-Tour, нім. Weiler-la-Tour) — комуна Люксембургу.
 Вайлер (Австрія) — містечко та громада округу Фельдкірх в землі Форарльберг, Австрія.
 Вільям Вайлер (англ. William Wyler; 1902–1981) — американський кінорежисер, продюсер, сценарист.